est le cinquième album studio du groupe de brutal death metal allemand Fleshcrawl. Il est sorti en 2000.

Line-up 
 Sven Gross : chant.
 Stefan Hanus : guitare.
 Mike Hanus : guitare.
 Tobias Schick : basse.
 Bastian Herzog : batterie.

Morceaux 
 March of the Dead
 Path of Endless Fire
 Under the Banner of Death
 As Blood Rains from the Sky
 Embraced by Evil
 The Dark Side of My Soul
 Swords of Darkness (reprise d'Exciter)
 Impure Massacre of Bolldy Souls
 Creation of Wrath
 Graves of the Tortured
 Feed the Demon's Heart
 The Day Man Lost (reprise de Carnage)

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2000